Суперкубок Бельгии по футболу 2005 () — 27-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 2004/05 «Брюгге» и обладатель Кубка Бельгии 2004/05 «Жерминаль Беерсхот». Встреча состоялась 30 июля 2005 года в Брюгге, на стадионе Ян Брейдел.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на voetbalkrant.com

2005
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Беерсхот»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2005 году
События 30 июля
Июль 2005 года
Спортивные соревнования в Брюгге